Lisandro López può riferirsi a:

 Lisandro López (1983-), calciatore argentino, attaccante 
 Lisandro López (1989-), calciatore argentino, difensore